Prkos je lahko:
 Prkos Ivanićki (Hrvaška)
 Prkos Lasinjski (Hrvaška)
 Prkos, Vir (Hrvaška)
 Prkos, Rasinja (Hrvaška)